Aeropuerto de Copenhague puede referirse a: 
Aeropuerto de Copenhague-Kastrup, principal aeropuerto de Copenhague, Dinamarca.
Aeropuerto de Copenhague-Roskilde, un aeropuerto menor de Copenhague, Dinamarca.